Cette page contient les pages d'homonymie de David MacLean, David McLean et David Maclean.

Patronyme 
David McLean peut désigner :
 David McLean (1890-1967), footballeur écossais.

David Maclean peut désigner :
 David Maclean, baron Blencathra (1953-), un pair à vie du Parti conservateur.

Pseudonyme 

 Eugene Joseph Huth (1922-1995), un acteur américain.